Э́двард (Те́дди) Пёрселл (; ) — канадский хоккеист, крайний нападающий.

Статистика 

Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты Канады
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Выпускники Академии Лейк Форест